Герберт Джеймс Мэрион (; 9 марта 1874, Лондон — 14 июля 1965, Эдинбург) — британский скульптор, консерватор, ювелир и археолог; специализировался на металлических изделиях Англосаксонского периода; являлся скульптором и преподавал скульптуру в университете Рединга и в Даремском университете до выхода на пенсию в 1939 году; автор книг по работе с металлом и эмалированию; затем работал консерватором в Британском музее с 1944 по 1961 год: участвовал в исследовании погребальной ладьи в Саттон-Ху; офицер Ордена Британской империи.

Работы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Скульпторы Великобритании
Археологи Великобритании